E8 – jedna z międzynarodowych dróg transeuropejskich
 Droga międzynarodowa E8 – dawne oznaczenie drogi w Polsce (1962-1985)
 Europejski długodystansowy szlak pieszy E8
 Egzamin ósmoklasisty – egzamin w ósmej klasie szkoły podstawowej

Lotnictwo:
 Northrop Grumman E-8 Joint STARS – amerykański samolot rozpoznania pola walki i dowodzenia
 MiG E-8 – radziecki eksperymentalny myśliwiec